Сергей Доронин: Доронин, Сергей Александрович (род. 1965) — депутат Государственной думы.
 Доронин, Сергей Андреевич (род. 1997) — российский футболист.